Cat's Eye - Occhi di gatto – manga di Tsukasa Hōjō del 1981, da cui è stato tratto l'anime Occhi di gatto
 Cat's Eye – brano della cantante giapponese Anri del 1983, usato come sigla dell'omonimo anime
 Cat's Eye – film del 1997 diretto da Kaizo Hayashi e ispirato al manga
 C.A.T.S. Eyes – serie televisiva britannica degli anni 1980
 Cat's Eye – romanzo di Margaret Atwood del 1988 tradotto in Italiano con il titolo Occhio di gatto

Pagine correlate 
 Occhio di gatto (disambigua)